Матвеева, Ольга:
 Матвеева, Ольга (род. 1986) — российский художник и фотограф.
 Матвеева, Ольга Александровна (род. 1967) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Матвеева, Ольга Вячеславовна (род. 1960) — российский учёный-вирусолог.
 Примечания